Караундж — многозначный термин.

 Караундж (Зорац-Карер) — одно из названий мегалитического комплекса в северо-западной части Сюникской области Армении вблизи г. Сисиан.
 Караундж — село в северо-восточной части Сюникской области Армении вблизи г. Горис.
 Гараземи (Караундж) — село в Ходжавендском районе Азербайджана.